Zjiljajevo (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Zjiljajevo (Orjol) - dorp in de Russische oblast Orjol